Marginson ist der Familienname folgender Personen:

 Evan Marginson (1909–1977), australischer Politiker
 Karl Marginson (* 1970), englischer Fußballmanager
 Simon Marginson (* 1951), australischer Bildungsforscher